Wiesmühle ist ein geographischer Name:

Orte:
 Wiesmühle (Fürsteneck), Ortsteil der Gemeinde Fürsteneck, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Wiesmühle (Jengen), Ortsteil der Gemeinde Jengen, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Wiesmühle (Mindelheim), Ortsteil der Stadt Mindelheim, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Wiesmühle (Nabburg), Ortsteil der Stadt Nabburg, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Wiesmühle (Nördlingen), Ortsteil der Stadt Nördlingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Wiesmühle (Obergünzburg), Ortsteil des Marktes Obergünzburg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Wiesmühle (Villenbach), Ortsteil der Gemeinde Villenbach, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Wiesmühle (Wald), Ortsteil der Gemeinde Wald, Landkreis Cham, Bayern
 Wiesmühle (Zeilarn), Ortsteil der Gemeinde Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Wiesmühle am Türkenbach, Ortsteil der Gemeinde Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Wiesmühle (Gemeinde Ried im Traunkreis), Ortschaft der Gemeinde Ried im Traunkreis, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

Mühle:
 Wiesmühle (Jagstheim), Mühle außerhalb der Ortslage von Jagstheim, Stadt Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Wiesenmühle
 Wiesmühl